

Pessoas
Peter Higgs (1929) - Físico britânico.
Robert Higgs (1944) - Economista norte-americano.

Física
Bosão de Higgs - partícula elementar bosónica prevista pelo modelo padrão de partículas.
Pequeno Higgs - uma outra versão do bosão de Higgs.
Higgsino - partícula elementar hipotética, constituinte do bosão de Higgs.
Mecanismo de Higgs ou Mecanismo de Anderson-Higgs - mecanismo proposto para as partículas terem massa.

Literatura
Terêncio Higgs - personagem de Harry Potter